Безымянная — река в России, протекает по Советскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 8 км по правому берегу реки Емъюган. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Емъюгана
Реки Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ)